Gelderland (en ) peut faire référence à :

 Gueldre, une province des Pays-Bas
 Gelderland (cheval), une race chevaline néerlandaise demi-sang

Voir aussi